Typ 129 oder Type 129 steht für:

 Peugeot Typ 129, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 129, Container-Feederschiffstyp der Sietas-Werft
 Type 129 Virginia Mk VII, britischer Doppeldecker, siehe Vickers Virginia #Versionen